The Beatles 65 é o quarto LP dos Beatles lançado pela gravadora brasileira, EMI-Odeon, em 1965. A capa trazia uma foto do show feito em Washington, em 1964, embora o álbum não fosse ao vivo nem trouxesse músicas da época do show.

O álbum ficou conhecido como o "Beatles For Sale" brasileiro, já que todas as faixas foram extraídas do álbum Beatles for Sale, com exceção de duas faixas que não foram incluídas no Brasil, "Baby's in Black" do lado A e "Every Little Thing" do lado B. O disco, no Brasil, ganhou o número de catálogo MOFB-317 para a edição em mono e SMOFB-317 para a edição em estéreo, ambas lançadas no mesmo ano. Em 1975, quando o álbum Beatles For Sale (numeração na época: XMOFB-480) foi lançado no Brasil, este álbum foi tirado de circulação. A ordem das faixas no The Beatles 65 também foram trocadas, comparando-as com as faixas do Beatles For Sale.

Músicas
 Lado 1:
Rock And Roll Music
Kansas City-Hey, Hey, Hey, Hey! [Medley]
I'm a Loser
No Reply
Mr. Moonlight
I'll Follow the Sun
 Lado 2:
Eight Days a Week
Honey Don't
What You're Doing
Everybody's Trying To Be My Baby
I Don't Want To Spoil The Party
Words of Love

Ver também
 Beatles
 Discografia dos Beatles

Ligações externas

Álbuns de The Beatles
Álbuns de 1965
Álbuns lançados pela EMI
Álbuns em língua inglesa